Adolf Bauer peut désigner :

 Adolf Bauer (vers 1667-1718), général au service de la Russie ; 
 Adolf Bauer (1827-1897), acteur de théâtre allemand ;
 Adolf Bauer (1855-1919), historien de l’Antiquité autrichien.